Тампико има више значења:
 Тампико (Вашингтон), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Вашингтон
 Тампико (Илиноис), град у америчкој савезној држави Илиноис
 Тампико (Тамаулипас), град у Мексику у савезној држави Тамаулипас